Léon Durand (1846-1925), général d'armée français ;
 Léon Durand (1878-1945), évêque français.